Uskoci, magyarul uszkókok, délszláv népcsoport neve a szerb és a horvát nyelvben

 Uskoci, falu Ógradiska községben, Bród-Szávamente megyében